«Бендиго Спирит» () — австралийская профессиональная женская баскетбольная команда, которая выступает в женской национальной баскетбольной лиге (ЖНБЛ). Клуб базируется в Бендиго (штат Виктория).

Клуб был основан в 2007 году, но сперва он не добивался больших успехов, однако в начале 2010-х годов «Спирит» стали одной из доминирующих команд лиги во многом благодаря приходу в клуб Келси Гриффин и Кристи Харроуэр, тренировал команду Берни Харроуэр, отец последней. «Бендиго Спирит» три раза участвовали в большом финале ЖНБЛ, одержав победу в 2013 и 2014 годах, а также уступив в главном матче сезона в следующем году. После этого Харроуэры закончили карьеру, а их бывший клуб перестал быть грозной силой в лиге и превратился в одного из главных аутсайдеров турнира.

Участия в больших финалах ЖНБЛ 
Команда «Бендиго Спирит» принимала участие в трёх больших финалах ЖНБЛ, одержав победу в двух из них.

Протокол сезонов ЖНБЛ

Статистика игроков

Текущий состав

Тренеры

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 

Женские баскетбольные клубы Австралии
Клубы женской НБЛ
Спортивные клубы Виктории